Mutarrif I ibn Musa, en arabe مطرف بن موسى Muṭarrif ibn Mūsà, (? - Pampelune, 799) fut le dernier wali de Pampelune (789?-799) jusqu’à la révolte qui mit fin à la domination musulmane.

Antécédents familiaux
Membre de la famille muladí des Banu Qasi, son nom complet en arabe était مطرف بن موسى بن فرتون بن قاسي بن فرتون (Muṭarrif ibn Mūsà ibn Furtūn ibn Qāsī ibn Furtūn). Son père était le wali Musa ibn Fortún (Musa I de Saragosse), descendant à la fois du prophète Mahomet et du dernier roi wisigoth Rodéric, et sa belle-mère fut la dame chrétienne Onneca de Pamplelune, qui eut d'un autre mariage Eneko Arista de Pampelune. Ainsi, le dernier wali musulman de Pampelune et le premier roi chrétien de Pampelune étaient beau-frères.

Biographie
Il semble qu'il fut nommé wali de Pampelone peu après que son père Musa ibn Fortún eut apporté de l'aide à l'émir de Cordoue Hicham I en 789.

En 799, le roi des Francs, Charlemagne, organisa un complot et soutint une révolte des chrétiens contre les musulmans, où le wali Mutarrif fut assassiné et le contrôle de la ville remis à Balask al-Yalasqi ("Velasco le Gascon"), de la famille des Velasco.

Liens externes 
 L'article de référence sur les Banu Qasi est dû à Alberto Cañada Juste, "Los Banu Qasi (714-924)", téléchargeable en ligne : 

Personnalité politique de l'émirat de Cordoue
Seigneur du Moyen Âge
Famille noble espagnole
Dynastie andalouse
Histoire de l'Andalousie
Histoire de la Navarre
Histoire des Basques
Histoire de l'Aragon
Personnalité du haut Moyen Âge par nom
Wali du haut Moyen Âge